Indulgente puede referirse a:

 los Indulgentes (Revolución francesa), grupo político; o
 relativo a la indulgencia.